Футбо́льный клуб «Да́угава» () — латвийский футбольный клуб из города Даугавпилс.

История 
Клуб основан в 2001 году под именем ФК «Диттон» () бизнесменом Владиславом Дриксне, владельцем одноимённой фирмы. Всего за несколько лет клуб прошёл путь от чемпионата Даугавпилса до высшей лиги чемпионата Латвии, в которой дебютировал в 2004 году. Дебют в классе сильнейших оказался для «Диттона» неудачным и клубу пришлось покинуть лигу. 2005 год клуб начинал молодёжным составом, однако по ходу сезона усилился опытными игроками и с ходу завоевал путевку в высшую лигу.

К сезону 2006 года в «Диттон» пришли новые инвесторы. В клуб пришёл известный футбольный агент из России Евгений Култаев. Который посоветовал Дриксне, чтобы тренировать команду был приглашен известный в прошлом российский футболист Сергей Юран, которого уже в июле сменил Сергей Кирьяков. По итогам чемпионата клуб занял рекордное для себя 5-е место.

В конце 2006 года главным акционером клуба стал Игорь Малышков, известный российский предприниматель, уроженец Даугавпилса. Принимается решение о переименовании клуба в ФК «Даугава». На должность главного тренера был приглашен Сергей Петренко, известный по работе в московском «Торпедо», который покинул клуб уже в мае 2007 года «по семейным обстоятельствам». В июне 2007 года главным тренером команды назначен Игорь Гамула, затем команду возглавил Михаил Землинский, но 17 августа 2008 года его вновь сменил Гамула.

19 июля 2008 года в Даугавпилсе состоялось открытие стадиона «Даугава» (реконструированный стадион ДВВАИУ), имеющего 1200 сидячих мест на крытой трибуне.

8 февраля 2009 года в связи с финансовыми проблемами ФК «Даугава» было объявлено о слиянии ФК «Динабург» и ФК «Даугава» в единую команду «Динабург» к чемпионату Латвии 2009 года. После дисквалификации ФК «Динабург», решено разрешить команде первой лиги «Даугава» выступать в высшей лиге в 2010 году за город Даугавпилс.

При этом, в первой лиге играла команда детского футбольного центра «Даугава», в 2013 году она вышла в высшую лигу и сменила название на «Даугавпилс».

7 марта 2014 года комиссия ЛФФ по лицензированию клубов отклонила заявку «Даугавы» о присвоении лицензии ЛФФ-А, необходимой для участия в сезоне 2014 года. 20 марта 2014 года комиссия ЛФФ по апелляциям присвоила клубу лицензию ЛФФ-А.

30 января 2015 года комиссия ЛФФ по лицензированию клубов отклонила заявку «Даугавы» о присвоении лицензии ЛФФ-А, необходимой для участия в сезоне 2015 года. 13 февраля 2015 года комиссия ЛФФ по апелляциям отклонила апелляционную жалобу клуба. Таким образом, клуб потерял право выступать в Высшей лиге.

По состоянию на декабрь 2015 года клуб не исполнил решения юридических комиссий ЛФФ о выполнении обязательств перед бывшими игроками. 22 декабря 2015 года решением правления ЛФФ клуб был исключён из членов федерации.

Достижения 
Высшая лига Латвии
  Чемпион (1): 2012.
  Бронзовый призёр (2): 2011, 2013.
Кубок Латвии
  Обладатель (1): 2008.
Зимний кубок Высшей лиги
  Обладатель (1): 2013.

Результаты выступлений

Тренеры 
  Геннадий Пашин (2001—2002)
  Эрик Григьян (2003—2004)
  Сергей Погодин (2005)
  Сергей Юран (январь 2006 — июнь 2006)
  Сергей Погодин (и. о.) (июнь 2006)
  Сергей Кирьяков (июнь 2006 — сентябрь 2006)
  Игорь Кичигин (и. о.) (сентябрь 2006 — декабрь 2006)
  Сергей Петренко (январь 2007 — июнь 2007)
  Сергей Погодин (и. о.) (июнь 2007)
  Игорь Гамула (июнь 2007 — ноябрь 2007)
  Михаил Землинский (ноябрь 2007 — август 2008)
  Игорь Гамула (август 2008 — декабрь 2008, апрель 2009 — июнь 2009)
  Кирилл Курбатов (июнь 2009 — декабрь 2009)
  Сергей Погодин (январь 2010 — февраль 2010)
  Александр Лаптев (февраль 2010)
  Сергей Погодин (февраль 2010 — июнь 2010)
  Тамаз Пертия (июнь 2010 — июль 2011)
  Сергей Погодин (и. о.) (июль 2011)
  Леонид Назаренко (июль 2011 — декабрь 2011)
  Равиль Сабитов (декабрь 2011 — май 2012)
  Владимир Жаворонков (и. о.) (май 2012)
  Иван Табанов (май 2012 — декабрь 2013)
  Виктор Демидов (январь 2014 — май 2014)
  Владимир Жаворонков (и. о.) (май — июнь 2014)
  Геннадий Орбу (июнь — август 2014)
  Иван Табанов (август — октябрь 2014)
  Владимир Жаворонков (и. о.) (октябрь — ноябрь 2014)
  Евгений Симонов (2015)

Рекорды клуба 
 Самая крупная победа: 6:0 («Олимп», 2011)
 Наиболее крупное поражение: 0:8 («Вентспилс», 2004).

Фарм-клуб

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы, основанные в 2001 году